

Lokalizacje

Niemcy 
 Breitbrunn – dzielnica Erdinga
 Breitbrunn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge
 Breitbrunn – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Breitbrunn am Chiemsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Zobacz też 
 Breitenbrunn